Бурносов — фамилия.

Известные носители 
 Бурносов, Александр Леонидович (род. 1955) — депутат Госдумы России V созыва.
 Бурносов, Юрий Николаевич (род. 1970) — российский писатель.